Isabel de Clare ist der Name folgender Personen:

* Isabel de Clare, 4. Countess of Pembroke (1172–1220), anglonormannische Adlige, Ehefrau von William Marshal, 1. Earl of Pembroke
 Isabel de Clare (Adlige, 1226) (1226–nach 1264), englisch-schottische Adlige, Ehefrau von Robert Bruce, Lord of Annandale
 Isabel de Clare (Adlige, 1240) (1240–vor 1271), anglonormannische Adlige, Ehefrau von Wilhelm VII. (Montferrat)
 Isabel de Clare (Adlige, 1263) (1263–1338), englische Adlige, Ehefrau von Maurice de Berkeley, 2. Baron Berkeley